Нестеренко, Кирилл Александрович:
 Нестеренко, Кирилл Александрович (род. 1992) — украинский футболист.
 Нестеренко, Кирилл Александрович (род. 1993) — депутат Верховной рады Украины IX созыва.